Karl Hasselmann ist der Name folgender Personen:

* Karl Hasselmann (Kameramann) (1883–1966), deutscher Kameramann
 Karl Hasselmann (Theologe) (1898–1975), deutscher Theologe und Geistlicher, Landespropst von Südholstein